Никола́й Казако́в:
 Казаков, Николай Алексеевич (1938—2005) — советский и российский актёр театра и кино.
 Казаков, Николай Васильевич (1924—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Казаков, Николай Викторович (род. 1972) — директор ООО «Корпорация СТС».
 Казаков, Николай Иванович (1918—1989) — марийский советский поэт.
 Казаков, Николай Нилович (род. 1962) — чувашский композитор.
 Казаков, Николай Павлович (род. 1949) — советский хоккеист, российский тренер.
 Казаков, Николай Степанович (1900—1970) — народный комиссар, министр тяжёлого машиностроения СССР (1941—1953, 1954—1955).
 Казаков, Николай Федотович (1906—1984) — советский учёный в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов.
 Казаков, Николай Яковлевич (1912—1990) — Герой Советского Союза.